Mužská čtyřhra cinch Championships 2022 probíhala okolo poloviny června 2022. Do deblové soutěže londýnského tenisového turnaje v Queen's Clubu, hraného na trávě, nastoupilo šestnáct párů. Obhájci titulu byli Francouzi Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, kteří nestartovali společně. Herbert do turnaje nezasáhl. Spoluhráčem Mahuta se stal krajan Édouard Roger-Vasselin, s nímž v úvodním kole nestačil na Glasspoola s Heliövaarou.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Chorvatů Nikola Mektić a Mate Pavić, který ve finále zdolal britsko-finskou dvojici Lloyd Glasspool a Harri Heliövaara. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Úřadující wimbledonští šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Získali dvanáctou společnou trofej a třetí v probíhající sezóně. Jejich celková zápasová bilance po skončení činila 90–24 zahrnující poměr 12–5 z finálových duelů a 15–1 na trávě. Mektić na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý deblový titul. Pro Paviće to bylo třicáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2022
ATP Tour 2022